Транспозиционная матрица (-матрица) — квадратная матрица размера  (, ), элементы которой получаются из элементов заданного -мерного вектора  по формуле:
 ,
где символом  обозначена битовая операция «сложение по модулю 2». Строки и столбцы транспозиционной матрицей являются перестановками вектора ; каждая строка и столбец  содержит все элементы вектора  без повторений. -матрица бисимметрична:  и  для любых  и .

Например, транспозиционная матрица , полученная из вектора:
 
имеет вид:
 .

Свойство четвёрок 

Произвольная пара строк строки (или пара столбцов) транспозиционной матрицы содержит  четвёрок из элементов с равными значениями диагональных элементов. Например, если  и  — два случайно выбранных элемента из одного столбца  матрицы , то из этого свойства следует, что -матрица содержит четвёрку из элементов , для которой выполняются уравнения  и . Это свойство «свойство четвёрок» является специфическим для -матриц.

Транспозиционная матрица со взаимно ортогональными строками 
Свойство четвёрок позволяет получить из транспозиционной матрицы  матрицу со взаимно ортогональными строками  путём изменения знака нечётному количеству элементов в каждой из четвёрок , . Существует алгоритм построения -матрицы с использованием покомпонентного произведения матрицы  и -мерной матрицы Адамара , строки которой (кроме первой) переставлены таким образом, что строки результирующей матрицы  взаимно ортогональны:
 
 

где:
 «» — произведение Адамара,
  — единичная матрица,
  — -мерная матрица Адамара с перестановкой строк , которая меняет знак нечётному количеству элементов в каждой из четвёрок;
  — вектор, из которого выводятся элементы -матрицы.

Порядок  строк матрицы Адамара был получен экспериментально для матриц  размеров 2, 4 и 8. Порядок  строк матрицы Адамара (относительно матрицы Сильвестра — Адамара) не зависит от вектора . Было доказано, что если  — единичный вектор (), то .

Пример получения матрицы Trs 

Транспозиционная матрица с взаимно ортогональными строками  при , получается из вектора  по формуле:
 ,
где  —  матрица, полученная из вектора , H(R) — матрица Адамара со сдвигом строк в заданном порядке R, для которого строки результирующей
Матрицы Trs взаимно ортогональны.
Первая строка результирующей матрицы  содержит элементы вектора  без перестановок и перемен знака. Учитывая, что строки матрицы  взаимно ортогональны:
 ,
следовательно, матрица  вращает вектор , из которого она получена, в направлении оси .
Порядок  строк матрицы Адамара не зависит от вектора . Опубликованы примеры генерации матриц  и  для . Остаётся открытым вопрос, можно ли создать матрицы Trs размера больше 8.

Примечания

Литература 
 Беллман Р. Введение в теорию матриц. — : Мир, 1969 (djvu).
 Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — 5-е изд. — : Физматлит, 2004. — 560 с. — ISBN 5-9221-0524-8.; (2-е изд.). — : Наука, 1966 (djvu).
 Голуб Дж. (Gene H. Golub), Ван Лоун Ч. (Charles F. Van Loan) Матричные вычисления. — : Мир, 1999. — 548 с. — ISBN 5-03-002406-9
 Курош А. Г. Курс высшей алгебры. — 9-е изд. — : Наука, 1968. — 432 с.

Ссылки 
 http://article.sapub.org/10.5923.j.ajcam.20190904.03.html

Типы матриц